Бомбардировки Берлина — бомбардировки столицы нацистской Германии во время Второй мировой войны военно-воздушными силами антигитлеровской коалиции.

Описание 
Берлин, столица нацистской Германии, подвергся 363 воздушным налётам во время Второй мировой войны.  бомбардировщиками Королевских ВВС Великобритании в период с 1940 года (после вступления США в войну к ним присоединились ВВС США), несколько раз — военно-воздушными силами Франции в период с 1940 по 1945-й годы. Также известны налёты на Берлин и бомбардировщиков ВВС РККА в 1941, в 1942, и особенно в 1945 году.

В 1939—1940 годах атаки с воздуха на Берлин носили эпизодический характер и выполнялись одиночными бомбардировщиками. Но с развёртыванием битвы за Англию ответные налёты англичан на Берлин во второй половине 1940 года стали принимать систематический характер. В 1941 и 1942 годах англичане сосредоточились на воздушной борьбе над Западной Европой, в связи с чем атаки Берлина почти прекратились (за 1942 год зафиксировано 6 появлений британских разведчиков над Берлином).

Но в 1943 году ситуация изменилась. С прибытием в Европу бомбардировочной авиации США, были возобновлены ночные бомбардировки Берлина, и начались также дневные бомбёжки. С введением истребительного прикрытия союзных бомбардировочных формирований немецкая истребительная авиация стала нести большие потери. С 1943 по март 1944 года англо-американская авиация произвела на Берлин 15 массированных налетов и 28 налетов небольшими группами (всего 3900 самолётов). Истребительная немецкая авиация при этом сбила 155 самолётов противника. С июня 1944 года налёты на Берлин усилились (в августе было 9 крупных налётов).

Наиболее известны следующие бомбардировки Берлина:
 27 января 1944 года, выполнен в условиях сплошной низкой облачности в расчёте на ослабление наблюдения ПВО. Расчет оправдался: налет оказался внезапным и повлек наибольшие жертвы среди населения города.
 21 июня 1944 года — самый крупный дневной налёт на Берлин (свыше 1000 бомбардировщиков), атака осуществлялась волнами с разных сторон. Пожарами был охвачен весь город и даже некоторые пригороды.

Британские бомбардировщики сбросили 45 517 тонн бомб, а американские самолёты сбросили 23 000 тонн.

Противовоздушная оборона Берлина 
К сентябрю 1939 года за ПВО Берлина отвечало «Командование противовоздушной обороны № 1», в сентябре 1941 года преобразованное в 1-ю зенитную дивизию: 3 зенитных артиллерийских полка, зенитный прожекторный полк, дивизион ПВО особого назначения, батальон связи и другие части. Численность её непрерывно возрастала. К сентябрю 1939 года Берлин защищали 160 тяжёлых зенитных орудий (105 и 85-мм) и до 200 орудий легкой артиллерии (20 и 37-мм). К маю 1941 года число тяжелых зенитных орудий составляло уже 264. В 1943 году Берлин защищали уже 500 тяжелых и 250 лёгких зенитных орудий. Также в 1943 году было сформировано 27 зенитных железнодорожных батарей, которые сыграли большую роль к защите города, но весной 1944 года все эти батареи были отправлены на советско-германский фронт. Большое внимание уделялось новейшим средствам борьбы, особенно радиолокации — 55 мощных радиолокационных станций опоясывали город, создавая сплошное покрытие всех подходов к городу, обеспечивая радиолокационную разведку в радиусе 160 километров. Истребительное прикрытие города осуществляла 1-я истребительная авиационная дивизия, которую осенью 1943 года сменила 4-я истребительная авиационная дивизия (от 400 до 600 истребителей). В эти дивизии выделялись новейшие истребители и лучшие лётные кадры, многие пилоты обучались ночным действиям, самолёты оборудовались бортовыми РЛС.

Система ПВО Берлина неоднократно реорганизовывалась исходя из выявляющихся недостатков, и отличалась весьма высокой гибкостью. Применялось массирование всех сил и средств на наиболее опасных направлениях. Часть зенитных батарей была выведена за город, встречая врага огнём на подступах к нему. Совершенствовались связь, система разведки и оповещения, взаимодействие зенитной артиллерии и авиации, тактика действий истребительной авиации. Но и англо-американцы тоже непрерывно меняли тактику авиационных ударов.

К апрелю 1945 года часть зенитной артиллерии Берлина была переброшена на Восточный фронт, в результате в её составе остались 44 тяжелые зенитные батареи (342 орудия) и 249 лёгких зенитных орудий (калибров 20 мм и 37 мм). В ходе Берлинской операции ПВО Берлина не смогла противостоять мощной группировке советской авиации, а в ходе штурма Берлина зенитная артиллерия города практически в полном составе была направлена для борьбы с наземными целями и погибла в боях с Красной армией.

Результаты бомбардировок 
По немецким данным, на город с 1943 по 1945 год выполнены 42 массированных налёта (18 600 самолётов) и 147 налётов мелкими группами (7 860 самолётов). Город был разрушен на 55-60 %. Потери населения оценивались в 19 400 убитых, до 35 000 раненых, свыше 1 250 000 берлинцев остались без крова. Уничтожено и сильно повреждено 120 военных объектов города, 80 объектов получили частичные повреждения. Промышленных и железнодорожных объектов разрушено полностью 920 и частично 1 350, жилых зданий разрушено полностью 41 200 и частично около 207 000.

От непрерывных авианалётов всё больше и больше людей покидали город. К маю 1945 года из города бежало 1,7 миллиона человек (40 % населения).

В итоге, несмотря на сильную и современную по тому времени систему противовоздушной обороны, столицу Германии не удалось защитить от массированных ударов авиации противника, повлекших большие разрушения и жертвы.

См. также 
 Стратегические бомбардировки во время Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 Канаев В. М. Особенности противовоздушной обороны европейских столиц во Второй мировой войне. // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 2. — С.3-8.

Вторая мировая война